Sahel est un mot arabe qui signifie « bordure », « rivage » (de l'arabe : ساحل ). En français il a pris valeur de nom propre dans les cas suivants :

 Le Sahel ou Sahel africain, une vaste région d'Afrique rassemblant les pays situés immédiatement au Sud du Sahara. Il s'étend de l'Atlantique (Sud mauritanien et Sénégal) au Sud du Soudan. La saison des pluies y est très courte.
 Le Sahel algérois, une chaîne de collines littorales à l'ouest d'Alger.
 La région Sahel, une des treize régions administratives du Burkina Faso.
 le Sahel tunisien ou Sahel de Sousse, une région du centre-est de la Tunisie dont la capitale est Sousse. Région vouée à l'oléiculture et dont la densité de population est forte.
 Le Sahel de Sfax. En Tunisie, région dont la situation littorale et l'humidité de l'air qui en est la conséquence permettent la culture de l'olivier par des méthodes de « dry farming ».

Voir aussi 

 Sahel, une commune du cercle de Kayes dans la région de Kayes au Mali.
 José-Alain Sahel professeur d'ophtalmologie l'Hôpital des Quinze-Vingt spécialiste de la rétine artificielle.